Darija Jurak e Andreja Klepač erano le campionesse in carica del torneo, ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione.

In finale Xu Yifan e Yang Zhaoxuan hanno sconfitto Chan Hao-ching e Shūko Aoyama con il punteggio di 7-5, 6-0.

Teste di serie 

  Veronika Kudermetova /  Zhang Shuai (semifinale)
  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (semifinale)

  Desirae Krawczyk /  Demi Schuurs (quarti di finale) 
  Xu Yifan /  Yang Zhaoxuan (campionesse)

Wildcard 

  Latisha Chan /  Beatriz Haddad Maia (quarti di finale, ritirate)

  Ashlyn Krueger /  Elizabeth Mandlik (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bank of the West Classic 2022